Симфония № 5, си-бемоль мажор, op. 100 — сочинение Сергея Сергеевича Прокофьева для симфонического оркестра, созданное в 1944 году.
Пятая симфония была создана в период Великой Отечественной Войны, через четырнадцать лет после предыдущей симфонии автора. О ней Прокофьев писал: «Я задумал её как симфонию величия человеческого духа». Монументальная, грандиозная по размаху, насыщенная драматизмом, симфония развивает героико-эпические традиции русской симфонической музыки.

В 1946 году за Пятую симфонию С. С. Прокофьев был награждён Сталинской премией первой степени.

История создания 

Вернувшись из эвакуации Прокофьев вместе с многими советскими композиторами проводил лето 1944 года в Доме творчества Союза композиторов недалеко от города Иваново в деревне Афанасово на берегу реки Харинки. Согласно воспоминаниям А. И. Хачатуряна, Пятая симфония создавалась в соседней деревне, где снимались комнаты для работы композиторов. По сообщениям прессы, клавир сочинения был окончен в сентябре, а оркестровка была завершена в ноябре 1944 года.  И. В. Нестьев приводил слова Прокофьева о значимости своего сочинения из его статьи «Мои работы в годы войны»: «Пятая симфония является для меня завершением большого периода творческой жизни. Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа».

После прослушивания первого исполнения С. Т. Рихтер записал свою оценку Прокофьева и его сочинения: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там — время и история, война, патриотизм, победа…».

Структура 
 Andante
 Allegro marcato
 Adagio
 Allegro giocoso

Первая часть симфонии написана в сонатной форме. Она воспринимается как широкое эпическое повествование определяющее неторопливое развертывание музыки, льющейся словно героическая песня и опирающейся на приемы многократной повторяемости тематического материала. Вторая и третья части вводят непосредственно в мир драматического действия, в сферу ярчайших контрастов, полярного противостояния образов.

Вторая часть — Скерцо — написана в сложной трехчастной форме и основана на резком противопоставлении ритмически импульсивной темы, звучащей порой грозно или причудливо, музыке пленительно-напевной и светлой. Некоторые музыковеды ощущают здесь «еврейский интонационный колорит».

Третья часть, полная глубокого трагизма, звучит как страстное выражение страданий массы людей, которых постигли тяжелые испытания. Её отличают эмоциональное богатство и мощь оркестрового воплощения. Сюда вошла лирическая тема Лизы из музыки Прокофьева к не вышедшему на экраны кинофильму «Пиковая дама» режиссёра М. И. Ромма.

Симфония завершается ликующим апофеозом, утверждением света и радости бытия. Изящество и легкость сочетаются в финале с волевым размахом и монументальностью.

Премьера и исполнения 
Симфония была впервые исполнена 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории Государственным симфоническим оркестром СССР под управлением автора. В тот вечер Прокофьев последний раз в жизни выступил за дирижёрским пультом. Премьера имела успех и симфония остается одним из самых популярных произведений композитора. В том же году состоялись другие значимые исполнения:
 24 июня под управлением Е. А. Мравинского в Ленинграде;
 под управлением Роже Дезормьера в Париже;
  9 и 10 ноября Бостонским оркестром под управлением Сергея Кусевицкого в Нью-Йорке.

Награды и звания 
 1946 — 26 января С. С. Прокофьев был награждён Сталинской премией первой степени за Пятую симфонию и Восьмую сонату для фортепиано в номинации за крупные инструментальные произведения 1943—1944 годов и был удостоен звания лауреата.

Аудиозаписи (выборка) 
Российские оркестры
 1958 — Симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Леопольда Стоковского, «Международная книга» Д—04408-9
 1962 — Государственный симфонический оркестр СССР под управлением К. К. Иванова, «Мелодия» Д 09739-40
 1965 — Симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Геннадия Рождественского, «Мелодия» Д 016815-16
 1966 — Симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Давида Ойстраха, «Мелодия» Д—017507-8
 1968 — Симфонический оркестр Ленинградской филармонии // Евгений Мравинский

Оркестры США
 Бостонский симфонический оркестр под управлением Сергея Кусевицкого (1946, первая запись на грампластинку), Эриха Лайнсдорфа (1963)
 Кливлендский оркестр под управлением Джорджа Селла (1959)
 Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Леонарда Бернстайна (1966), Артура Родзинского
 Филадельфийский оркестр под управлением Юджина Орманди (1958, 1975), Томаса Шипперса (1957), Риккардо Мути (1990)
 Чикагский симфонический оркестр под управлением Джеймса Ливайна (1992)

Другие оркестры
 Лондонский симфонический оркестр под управлением Малколма Сарджента (1959), Жана Мартинона, Вальтера Веллера (1976), Валерия Гергиева (2004)
 Берлинский филармонический оркестр под управлением Герберта фон Караяна (1968, 1988); Сэйдзи Одзавы (1990)
 Национальный оркестр Французского радио под управлением Шарля Брюка
 Национальный оркестр Французского радио и телевидения // Жан Мартинон (1971; Turnabout)
 Израильский филармонический оркестр // Леонард Бернстайн (1979; CBS)
 Шотландский национальный оркестр // Неэме Ярви (1985; Chandos)
 Национальный оркестр Франции под управлением Мстислава Ростроповича (1988; Erato)
 Национальный симфонический оркестр Украины под управлением Теодора Кучара (1995)
 Немецкий симфонический оркестр (Берлин) // Туган Сохиев (2014; Sony Classical)
 Оркестр «Филармония» (Лондон) // Santtu-Matias Rouvali (2020; Signum Classics)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Симфонии Сергея Прокофьева
Музыкальные произведения 1944 года
Прокофьев